En :

Estación Tucumán puede referirse a:
La Estación Tucumán del Ferrocarril General Bartolomé Mitre; o
La Estación Tucumán del Ferrocarril General Belgrano.